Guerrieri est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Cesare Guerrieri Gonzaga (1749-1832), cardinal italien du  ;
 Emmanuel Guerrieri de Mirafiori (1851-1894), aristocrate italien du  ;
 Esteban Guerrieri (né en 1985), pilote automobile argentin ;
 Giovanni Francesco Guerrieri (1589-1657), peintre italien ;
 Lorenza Guerrieri (née en 1944), actrice italienne ;
 Romolo Guerrieri, (né Romolo Girolami en 1931), réalisateur italien ;
 Vittorio Guerrieri (né en 1958), comédien de doublage italien.

Divers 
 (13412) Guerrieri, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien